Лос Докторес има више значења:

 Лос Докторес (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Докторес (Гвадалупе), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Докторес (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Докторес (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику